Села:
 Гоголів — Київська область, Броварський район
 Гоголів — Львівська область, Червоноградський район